Altaardwaal - een drievoudig wit linnen doek die over het altaar wordt gelegd
Communiedwaal - een linnen kleed dat over de balustrade van een communiebank wordt gelegd